Mojo – amulet hoodoo
 Mojo – magazyn muzyczny
 Mojo – rodzaj sosu
 Moio Alcantara (Mojo Alcantara) – miejscowość we Włoszech